Los Sandovales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Sandovales, Nayarit, Acaponeta, 
 Los Sandovales, Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 

Robotskapade Mexikoförgreningar